Piroforo – sostanza che si incendia a contatto con l'aria
 Piroforo – insetto appartenente agli elateridi